Молодёжный — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Молодёжный — посёлок в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Молодёжный — до 2007 г. название села имени Головацкого Панфиловского района Алматинской области.
 Молодёжный — до 2011 г. название посёлка Касыма Кайсенова, административного центра Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край

 Молодёжный — посёлок в Павловском районе.
 Молодёжный — посёлок в Ребрихинском районе.

Белгородская область
 Молодёжный — посёлок в Ровеньском районе, в 2001 г. включён в состав посёлка Ровеньки.

Волгоградская область
 Молодёжный — посёлок в Быковском районе.

Вологодская область
 Молодёжный — посёлок в Вожегодском районе.
 Молодёжный — посёлок в Никольском районе.

Воронежская область
 Молодёжный — хутор в Россошанском районе.

Забайкальский край
 Молодёжный — посёлок в Приаргунском районе.

Иркутская область
 Молодёжный — посёлок в Жигаловском районе.
 Молодёжный — посёлок в Иркутском районе.

Калмыкия
 Молодёжный — посёлок в Приютненском районе.
 Молодёжный — посёлок в Яшкульском районе.

Калужская область
 Молодёжный — село в Мещовском районе.

Костромская область
 Молодёжный — посёлок в Нерехтском районе.
 Молодёжный — посёлок в Парфеньевском районе.

Краснодарский край
 Молодёжный — посёлок в Белореченском районе.

Московская область
 Молодёжный — посёлок городского типа, административный центр ЗАТО городской округ Молодёжный.
 Молодёжный — посёлок в городском округе Подольск.

Мурманская область
 Молодёжный — бывший рабочий посёлок в Мурманской области, вошёл в состав города Апатиты Мурманской области.

Нижегородская область
 Молодёжный — посёлок в Павловском районе.

Ореебургская область
 Молодёжный — посёлок в Тоцком районе.

Ростовская область
 Молодёжный — посёлок в Каменском районе.
 Молодёжный — посёлок в Красносулинском районе.

Рязанская область
 Молодёжный — посёлок в Милославском районе.
 Молодёжный — посёлок в Сасовском районе.
 Молодёжный — посёлок в Шиловском районе.

Саратовская область
 Молодёжный — посёлок в Перелюбском районе.

Сверлловская область
 Молодёжный — посёлок, вошедший в состав большого посёлка Монетного в Берёзовском городском округе.
 Молодёжный — посёлок в Горноуральском городском округе.

Тамбовская область
 Молодёжный — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.

Татарстан
 Молодёжный — посёлок в Альметьевском районе.

Томская область
 Молодёжный — посёлок в Каргасокском районе.
 Молодёжный — посёлок в Томском районе.

Тульская область
 Молодёжный — посёлок в Ленинском районе.

Удмуртия
 Молодёжный — починок в Завьяловском районе.

Хабаровский край
 Молодёжный — посёлок в Комсомольском районе.

Чувашия
 Молодёжный — посёлок в Цивильском районе.

Другое 
 Молодёжный — остановочный пункт дизель-поездов на юго-восточной окраине города Сморгони.
 «Молодёжный» — спортивный комплекс в Кургане.

См. также 
 Молодёжный жилой комплекс
 Молодёжный (микрорайон Перми)
 Молодёжный (микрорайон Краснодара)
 Молодёжный мост
 Молодёжный отряд
 Молодёжный парк
 Молодёжный переулок
 Молодёжный проспект
 Молодёжный ручей

 Молодёжная
 Молодёжное